Тананарів Дю () — американська письменниця та педагог.
 П'єр Дю Ріє (фр. Pierre Du Ryer; 1605(1605) — 6 жовтня 1658) — французький драматург, письменник, історик, перекладач.
 Дю — французький фамільний предикат (різновид «де», який злився з артиклем чоловічого роду).